Zephyra är ett släkte av enhjärtbladiga växter. Zephyra ingår i familjen Tecophilaeaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sparrisordningen
Zephyra